Гвоздно — название населённых пунктов в России:

 Гвоздно — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Гвоздно — деревня в Порховском районе Псковской области.